Impulse (album Jazzpospolitej)
 Impulse (album Blindead)
 Impulse Tracker
 Consuming Impulse
 Blue Impulse
 Solar Impulse
 Coltrane (album 1962)
 Isuzu Impulse
 Impulse

Zobacz też 
 Impuls